Соборы в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы:

 Введенский собор в Караганде
 Введенский собор в Карпинске
 Введенский собор в Санкт-Петербурге
 Введенский собор в Сольвычегодске (1688-1696)
 Введенский собор в Чебоксарах

См. также 
 Введенский монастырь